Carutapera kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Carutapera (ort), Maranhão, 
 Carutapera (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar